Les Bois noirs peuvent faire référence à deux massifs forestiers français situés dans le nord du Massif central  :  
 Les Bois Noirs, forêt et point culminant des monts du Livradois, dans le Puy-de-Dôme ;
 Les Bois Noirs, massif forestier à l'extrémité septentrionale du Livradois, à la limite des départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme et de la Loire, dominé par le puy de Montoncel.

Articles connexes
 Les Bois noirs, film français de Jacques Deray sorti en 1989
 Bois noir, ou stolbur de la vigne, est une maladie due à un phytoplasme